Рельеф Азербайджана очень разнообразен и сложен. Большую часть республики занимают горные хребты, луга и плато, остальная часть состоит из равнин и низменностей. Горные хребты Азербайджана являются частью системы Большого Кавказа на севере республики и Малого Кавказа на западе и юго-западе.

Даралагезский хребет 
Горный хребет в южной части Армянского нагорья, в междуречье Арпы и Нахчыванчая, расположен на территории Нахичеванской АР. На востоке примыкает к Зангезурскому хребту. Длина хребта составляет 70 км. Высота — до 3120 м (вершина Гоги). Западная часть сложена палеозойскими и мезозойскими осадочными породами (известняки, песчаники, кварциты, сланцы), восточная — вулканогенно-осадочными отложениями палеогена, неогеновыми лавами. На территории хребта доминируют горно-степные и горно-луговые ландшафты.

Восточно-Севанский хребет 
Горный хребет на границе Армении (юго-восток области Гегаркуник) и Азербайджана (Кельбаджарский район). Расположен к юго-востоку от Севана и Масрикской равнины, к востоку от озёр Большой Алагёль и Малый Алагёль. Растительность на хребте типичная для горных степей. Протяжённость хребта составляет около 45 км, на нём расположен вулкан Порак. Наивысшей точкой является гора Царасар (3426 метров).

Карабахский хребет 
Горный хребет Малого Кавказа, протянувшийся от реки Тертер до долины реки Аракс. Карабахский хребет располагается дугой с севера на юго-восток, является водоразделом бассейнов правых притоков Куры — Тертер на северо-западе, Хачен и Каркар на востоке и левых притоков Аракса — Акеры на западе и Кенделанчая на юго-востоке.

Шахдагский хребет 

Начинается на северо-западе с одноимённой вершины (2901 м) и продолжается на северо-востоке до вершины Хиналдаг (3367 м). К востоку от Хиналдага проходит Муровдагский хребет (гора Джамыш, 3724 м). Севернее от этих хребтов находятся Башкенд-Дестяфурская впадина, ещё севернее Шамкирская куполообразная возвышенность. Эта возвышенность и составляет Шахдагский и Муровдагский хребты.

Севанский хребет 
Горный хребет в системе Малого Кавказа, расположенный на границе Армении и Азербайджана. Тянется вдоль северо-восточного берега озера Севан. Длина хребта составляет около 70 км, высота до 3367 м. Сложен вулканогенными породами, песчаниками.

Главный Кавказский хребет 
Непрерывная горная цепь, простирающаяся более чем на 1100 км с северо-запада на юго-восток от Чёрного моря (район Анапы) до Каспийского моря (гора Ильхыдаг к северо-западу от Баку). Кавказский хребет делит Кавказ на две части: Предкавказье (Северный Кавказ) и Закавказье (Южный Кавказ). Главный Кавказский хребет разделяет бассейны рек Кубани, Терека, Сулака и Самура на севере и Ингури, Риони и Куры — на юге.

Примечания